2 miejscowości w Polsce: 
 Nowy Sielc – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc 
 Nowy Sielc – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Rzewnie